Jesús Corona (ur. 1981)
 Jesús Corona (ur. 1993)